, une communauté non incorporée du comté de Webster dans le Missouri.
 Elkland, un borough du comté de Tioga, en Pennsylvanie.

Townships 
 , un township du comté de Tuscola dans le Michigan.
 , un township du comté de Sullivan en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 , un groupe musical américain.